Ходов — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Ходов, Владимир Анатольевич (1976—2004) — российский террорист, участник захвата школы № 1 в г. Беслане. 
 Ходов, Николай Владимирович — член Союза художников РСО-Алания.
 Ходов, Камал Хазбиевич (1941—2021) — советский поэт, переводчик и литературный критик, Народный поэт СОАССР.
 Ходов, Таймураз Алборович (род. 1944) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе, мастер спорта.

Топоним 
 Ходов — город в районе Соколов Карловарского края Чехии.
 Ходов — часть Праги.
 Ходов — станция метро.